Puelche ist die Bezeichnung für:

 einen Indianerstamm der südamerikanischen Pampas, siehe Puelche (Volk) und deren Sprache
 den Föhnwind der chilenischen Anden, siehe Puelche (Wind)   	
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Garbarini Vehículos Especiales